

Hydronymes 
 LEisbach est une rivière artificielle allemande, située à Munich, traversant le Englischer Garten, et un tributaire de l'Isar et un défluent de la même.
 LEisbach (Rhin) est un ruisseau d'une longueur de  dans le nord-est du Pfalz et dans le sud-est de la Hesse rhénane (tous deux situés en Rhénanie-Palatinat) et un affluent du Rhin qui conflue près de Worms.

Toponyme 
 Eisbach est une commune autrichienne de Styrie.